William Cavendish-Bentinck (3. książę Portland) (1738-1809) – brytyjski arystokrata i polityk, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii
 William Cavendish-Bentinck (6. książę Portland) (1875–1932) – brytyjski arystokrata
 William Cavendish-Bentinck (7. książę Portland) (1893-1977) – brytyjski arystokrata